Polluce – uno dei Dioscuri della mitologia greca
 Giulio Polluce – retore e grammatico del II secolo d.C.
 Polluce – stella della costellazione dei Gemelli
 Polluce – satellite di Saturno
 Polluce – montagna del massiccio del Monte Rosa, nelle Alpi Pennine
 Polluce – piroscafo affondato nel 1841 con un carico d'ingente valore
 Polluce – torpediniera della Regia Marina
 Polluce – clone e antagonista di Flash nell'omonima serie televisiva
 Polluce (o Porche) – personaggio del manga ed anime One Piece